
Берже́ (, также ) — французская фамилия.

Носители фамилии 
 Берже, Аврора (род. 1986) — французский политик.
 Берже, Адольф Петрович (1828—1886) — российский историк, археограф и кавказовед.
 Берже, Анри-Жорж (1875—1924) — французский спортсмен-фехтовальщик, олимпийский чемпион 1908 года.
 Берже, Гастон (1896—1960) — французский философ, министр образования Франции (1953—1960).
 Берже, Жорж Рене (более известен под псевдонимом Жорж Декриер; 1930—2013) — французский актёр театра и кино.
 Берже, Марсель (1927—2016) — французский математик.
 Берже, Мишель (1947—1992) — французский певец.
 Берже, Морис-Жан (более известен под псевдонимом Морис Бежар; 1927—2007) — французский танцовщик и балетмейстер, театральный и оперный режиссёр; сын Гастона Берже.
 Берже, Николь (1934—1967) — французская актриса театра и кино.
 
 Берже-Левро, Оскар (1826—1903) — книготорговец из Страсбурга, известный французский филателист.
 Берже-Фрисби, Астрид (род. 1986) — французско-испанская актриса.

Топонимы 
 Гуфр-Берже («Пропасть Берже») — пещера во Франции.
 Порт-Берже — французское название мадагаскарского городка 
 епархия Порт-Берже

Другое 
 болезнь Берже
 лампа Берже
 сферы Берже

 теорема сравнения Берже — Каждана

См. также 
 лемма Бержа
 формула Татта — Бержа